Kratochwil ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Schwabe-Kratochwil (* 1950), deutsche Botanikerin und Hochschullehrerin
 Anselm Kratochwil (* 1951), deutscher Biologe, Hochschulprofessor und Vertreter der Biozönologie
 Ernst-Frieder Kratochwil (* 1944), deutscher Dramaturg und Hörspielautor
 Franz Kratochwil (1948–2019), österreichischer Schauspieler und Autor
 Friedrich Kratochwil (* 1944), Ordinarius des Lehrstuhls für Internationale Politik am Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München 
 Germán Kratochwil (* 1938), österreichisch-argentinischer Sozialwissenschaftler und Schriftsteller
 Halina Kratochwil (* 1972), deutsche Kostüm- und Bühnenbildnerin
 Heinz Kratochwil (1933–1995), österreichischer Komponist
 Liz Mields-Kratochwil (* 1949), deutsche Bildhauerin
 Otto Kratochwil (1. Hälfte des 20. Jahrhunderts), Orgelbauer in Deutschland und Litauen.
 Siegfried L. Kratochwil (1916–2005), österreichischer Maler und Dichter
 Tilla Kratochwil (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Veronika Kratochwil (* 1988), österreichische Wasserspringerin

Siehe auch:
 Kratochwill
 Kratochvil